Марк Арру́нций Акви́ла (): Марк Аррунций Аквила (консул-суффект 66 года)
 Марк Аррунций Аквила (консул-суффект 77 года)